Geelvinck Hinlopen Huis - monument en museum in Amsterdam
 Geelvinck (familie)
 Geelvinck Muziek Museum - museum in Zutphen
 Geelvinck Pianola Museum - museum in Amsterdam

Personen
 Lieve Geelvinck - burgemeester van Amsterdam
 Jan Cornelisz. Geelvinck - - reder en burgemeester van Amsterdam
 Nicolaas Geelvinck - schepen van Amsterdam en bewindhebber van de West Indische Compagnie
 Agatha Levina Geelvinck - rijke vrouw
 Nicolaes Geelvinck - schepen en burgemeester van Amsterdam, heer van o.a. Santpoort
 Cornelis Geelvinck - burgemeester van Amsterdam
 Joan Geelvinck (1737-1802)
 Albert Geelvinck
 Joan Geelvinck (1644-1707) - koopman en bewindhebber Verenigde Oost-Indische Compagnie
 Agatha Theodora Geelvinck